Adalberto Manzone – giornalista italiano
 Tommaso Manzone – politico italiano
 Giuseppe Manzone – pittore italiano